Никола́й Бори́сович Юсу́пов:
 Юсупов, Николай Борисович (1750—1831) — российский государственный деятель, дипломат, коллекционер и меценат.
 Юсупов, Николай Борисович (1827—1891) — коллекционер,  меценат, последний представитель мужской линии рода князей Юсуповых.